Hiroaki Hiraoka (judoka), Japans judoka
 Hiroaki Hiraoka (voetballer), Japans voetballer